Беланы — название населённых пунктов:
 
 Беланы — деревня в Логойском районе Минской области, Белоруссия.
 Беланы — село в Белопольском районе Сумской области, Украина.